Lîlot de la Balance est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Situé au sud-ouest de l'archipel de Pointe-Géologie et au sud-est de l'île du Gouverneur, dans la baie Pierre-Lejay, il s'agit d'un îlot bas formé de deux plateaux rocheux, symbolisant le signe du zodiaque, initialement et improprement appelé Les Jumeaux à partir de 1958.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Balance